John Amabile ist der Name folgender Personen:

* John Amabile (Footballspieler) (1939–2012), US-amerikanischer American-Football-Spieler, -Trainer und -Scout 
 John Amabile (Bobfahrer) (* 1962), puerto-ricanischer Bobfahrer